Robert de Vere ist der Name folgender Personen:

*Robert de Vere, 3. Earl of Oxford († 1221), englischer Adliger
 Robert de Vere († 1250), englischer Kreuzritter
 Robert de Vere, 5. Earl of Oxford (1240–1296), englischer Adliger
 Robert de Vere, 6. Earl of Oxford (1257–1331), englischer Adliger
 Robert de Vere, Duke of Ireland (1361–1392), englischer Adliger und Berater von Richard II.
 Robert de Vere, 19. Earl of Oxford (1575–1632), englischer Adliger